Apparaat
Machine
Radiotoestel
Telefoontoestel
Televisietoestel
Vliegtuig

Toestel van Atwood
Toestel van Hofmann
Toestel van Kipp